Van Gogh puede referirse a:
Vincent van Gogh, pintor neerlandés postimpresionista, así como al Museo van Gogh, situado en Ámsterdam y dedicado a él; 
Theo van Gogh, nombre compartido por varias personas (ver página de desambiguación), entre ellas Theo van Gogh, cineasta neerlandés; 
La Oreja de Van Gogh, grupo de pop español; o
Van Gogh, grupo de rock serbio;
Van Gogh: Painted with Words, película de 2010.